28-ий Чемпіонат Росії з футболу серед клубів Російської Прем'єр-Ліги, що стартував 14 липня 2019 та фінішував 22 липня 2020. Чемпіоном вшосте став Зеніт.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 17 березня по 19 червня 2020 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2019 у Росії‎
2020 у Росії